Wyspy
 Santa Catalina – wyspa u wybrzeży Kalifornii, należąca do Stanów Zjednoczonych
 Santa Catalina – wyspa na Morzu Alborańskim, należąca do Hiszpanii
 Santa Catalina – wyspa w archipelagu San Andrés i Providencia, należąca do Kolumbii

 Miejscowości
 Santa Catalina – miasto w Kolumbii
 Santa Catalina – miasto w Urugwaju

 Inne
 Santa Catalina – departament w Argentynie

 Zobacz też
 Catalina
 Isla Santa Catalina